Gostomin puede referirse a varias localidades de Polonia:

 Gostomin (voivodato de Mazovia).
 Gostomin (voivodato de Pomerania Occidental).